Веррес (, ) — многозначный термин:

 Веррес — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Веррес (Верр) — претор 74 года до н. э., наместник Сицилии в 73—71 до н. э.